Луис Виктор Пинелла (, род. 28 августа 1943 года) — американский бейсболист, выступавший в Главной лиге бейсбола на позиции аутфилдера, и менеджер. За свою карьеру менеджера он одержал 1835 побед и по этому показателю занимает 14 место в списке менеджеров, одержавших самое большое количество побед в истории.

Ранняя жизнь 
Пинелла родился в Тампе (штат Флорида, США) в семье иммигрантов с Австрии. Детство провёл в Западной Тампе. Уже в детстве он начал играть в бейсбол и выступал в American Legion Baseball и PONY League Baseball вместе ещё с одним будущим бейсболистом Тони Ла Русса. Лу учился в иезуитской старшей школе и включался во всеамериканскую сборную по баскетболу. По окончании школы он поступил в университет Тампы, где вновь включался во всеамериканские сборный по бейсболу.

Примечания

Ссылки 

 Baseball Almanac 
 BaseballLibrary.com — career highlights

Левые аутфилдеры МЛБ
Игроки «Нью-Йорк Янкиз»
Игроки «Балтимор Ориолс»
Игроки «Кливленд Индианс»
Игроки «Канзас-Сити Роялс»
Родившиеся в Тампе
Менеджеры «Нью-Йорк Янкиз»
Выпускники Университета Тампы